Combinațiile AA, Aa, aA sau aa se pot referi la:

Geografie 

 Râul Aa, Germania, râu de lângă orașul Münster (Westfalen), Germania
 Râul Aa, Franța, râu în nordul Franței
 Aa, Lüganuse, sat în comuna Lüganuse din Estonia
 Aruba, codul FIPS 10-4 al acestui teritoriu

Altele 

 Aa (societate secretă)

Abrevieri 

 Absolute Arrhythmie
 Aces and spaces
 AA - codul IATA al companiei de aviație American Airlines
 Aminoacid

 Vezi și 

 A (dezambiguizare)''

Acronime de două litere